Dab eller DAB kan  syfta på:

  Dansk Automobil Byggeri - en dansk busstillverkare som existerade mellan 1912 och 2002
 Digital Audio Broadcasting - en teknik för att sända digitalradio
 Dortmunder Actien-Brauerei - ett tyskt bryggeri,
 Dab (dans) - en dansrörelse där huvudet vänds mot armvecket likt en nysning